Кельн:

 Кельн — місто в Німеччині, в землі Північний Рейн — Вестфалія.
 Кельн — місто, що колись існувало на території сучасного Берліна. Знаходилося на острові Шпрееінзель і в пізньому Середньовіччі злилося з Берліном.
 Кельн — німецький футбольний клуб з Кельна.
 Кельн/Бонн — міжнародний цивільний аеропорт, розташований в приміському районі Кельна Порц (Німеччина) в зоні природного заповідника Ванер-Хайде.
 Кельн (1909) — німецький легкий крейсер часів Першої світової війни.
 Кельн (1917) — німецький легкий крейсер часів Першої світової війни.
 Кельн (1928) — легкий крейсер Крігсмаріне часів Другої світової війни.
 Köln E52 — зв'язковий короткохвильовий радіоприймач німецької фірми «Телефункен» 1942 року, один з найдосконаліших зразків свого часу.